Lingua greca moderna
Architettura neogreca